Crescentville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crescentville (Ohio)
 Crescentville (Pennsylvania)